Das Monte Carlo Classic 2015 fand vom 8. bis 13. November 2015 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 35.

Jenny Duncalf gewann das Turnier mit einem Finalsieg gegen Sarah-Jane Perry. Sie entschied die Partie mit 11:4, 13:11 und 11:9 für sich.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Coline Aumard einen Startplatz im Hauptfeld. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2015/16
2015